— японская фамилия. Известные носители:
 Нэгиси, Акэми (1934—2008) — японская актриса.
 Нэгиси, Такаси (род. 1933) — японский экономист.
 Нэгиси, Эйити (1935—2021) — японский химик, лауреат Нобелевской премии по химии 2010 года.